Избе́ков — фамилия:

 Избеков, Вадим Дмитриевич (род. 1936) — советский спортсмен-самбист, сын Д. Д. Избекова.
 Избеков, Владимир Алексеевич (1881—1963) — советский учёный, химик.
 Избеков, Дмитрий Дмитриевич (1906—1970) — советский учёный.

См. также 
 Извеков